Human Hearts (traduit depuis l'anglais : « cœurs humains ») peut faire référence à plusieurs œuvres :
 Human Hearts, un film muet américain d'Otis Turner, sorti en 1912 ;
 Human Hearts, un film muet américain de King Baggot, sorti en 1914 ;
 Le Cœur humain (Human Hearts), la seconde version par King Baggot de son film de 1914 ;
 Of Human Hearts, un film américain de Clarence Brown, sorti en 1938.